Bruno Mora puede referirse a:

 Bruno Mora, futbolista italiano;
 Bruno Mora, personaje ficticio de televisión.